Hietakari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hietakari, Ijo, Norra Österbotten, 
 Hietakari, Uleåborg, Norra Österbotten, 
 Hietakari, Karvia, Satakunta, 
 Hietakari (vid Summanniemei, Fredrikshamn), Kymmenedalen, 
 Hietakari (i Lupinlahti, Fredrikshamn), Kymmenedalen,

Se även
Hietakarit

Robotskapade Finlandförgreningar